Мэри Фрэнсис Лайон (; , Норидж, Великобритания — , Оксфордшир, Великобритания) — британская исследовательница генетики. Высказала гипотезу о наличии инактивации одной из половых X-хромосом у самок млекопитающих и женщин, которая в дальнейшем подтвердилась.

Член Лондонского королевского общества (1973), иностранный член Национальной академии наук США (1979).

Биография

Семья и детство 
Родилась в Норвиче в Англии в семье чиновника Клиффорда Джеймса Лайона и учительницы Луизы Франсес Лайон (урождённой Кирби). Мэри была старшей дочерью и имела брата и сестру. Брат стал бухгалтером, а сестра — социальным работником. Двоюродный брат Мэри (сын сестры её отца) Кеннет Блакстер стал специалистом по питанию животных.

В 1929 году семья переехала в Йоркшир, 1935 — в Бирмингем, 4 года спустя. Мэри училась в грамматической школе в Бирмингеме. У неё, по её словам, была хорошая учительница естествознания, также девочка участвовала в конкурсе по написанию лучшего произведения и выиграла набор книг о диких травах, птицах и деревьях, что привлекло её к биологии ещё в детстве.

Кембридж и Эдинбург 
В 1943 году Мэри поступила в колледж Гиртона Кембриджского университета для изучения зоологии, физиологии и биохимии. Во время учёбы в Кембридже Мэри стала стипендиаткой Софии Аделаиды Торле (, 1944) и получила приз Гвендолен Крюдсон за успехи в естественных науках (, 1945). Лекции по генетике в Кембриджском университете читал статистик и генетик Рональд Фишер, к которому Мэри Лайон поступила в аспирантуру. Но вскоре она перебралась в лучше оборудованную лабораторию Конрада Уоддингтона в Институте генетики животных в Эдинбурге, где заканчивала свою работу под руководством Дугласа Фальконера. В начале 1949 года во время длительных командировок Уоддингтона и Фальконера Мэри Лайон работала под руководством украинского эмбриолога Бориса Балинского.

Гарвелл 
После получения степени доктора философии по биологии Мэри Лайон начала исследования вызванных радиацией мутаций у мышей в лаборатории Томаса Картера, с которой она переехала в 1955 году в Оксфордшир. Там был открыт радиобиологический центр , генетическую лабораторию которого Лайон возглавляла с 1962 до 1986 года.

Научная деятельность 
Ещё с университетских времён главными увлечениями Мэри Лайон были эмбриология и генетика. Развитие экспериментальной эмбриологии в 1930-е годы привлекло её внимание к проблемам развития, а учебник Конрада Уоддингтона «Генетика» привёл к выводу, что только изучение генетики приведёт к пониманию эмбриогенеза. У Фишера она изучала мутацию у мышей, которая приводила к нарушению равновесия.

Мэри Лайон была одним из пионеров изучения влияния радиоактивности на нарушение работы генов. Она провела исследование на мышах и дрозофилах, которые доказали, что любая доза полученного излучения приводит к появлению мутаций, а также то, что количество мутаций растёт с дозой.

Также она изучала влияние радиации на мутации в Т-гене в 1950-е и 1970-е годы.

Мэри Лайон создала банк мышиных эмбрионов в Гарвелльском центре (. По состоянию на 2010 год это единственный в Великобритании центр по хранению и распространению мышиных линий для научных исследований.

Награды 
1984 — Королевская медаль Лондонского королевского общества
1985 — Международная премия Гайрднера
1986 — 
1994 — Премия Мауро Баширотто () 
1997 — Премия Вольфа по медицине
1997 — 
2003 — Лекция Менделя от 
2004 — Премия фонда «March of Dimes» по биологии развития
2006 — 
2006 — Премия Розенстила вместе с  и

Названы в честь Лайон 
 В 2004 году Совет медицинских исследований Великобритании открыл в Гарвелле Центр Мэри Лайон с исследования геномики мышей.
 Общество генетиков ежегодно с 2014 года вручает Медаль Мэри Лайон.

Примечания

Ссылки 
 Биография Мэри Лайон на странице Общества генетиков
 
 MARTIN CHILDS. Obituary: Mary Frances Lyon, geneticist. The Scotsman, 26 February 2015

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Гёртон-колледжа (Кембридж)
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Генетики Великобритании
Эмбриологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США